Renwood est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 80 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane.

Présentation 

Renwood est un vieil ami d'Elminster et l'un des plus puissants druides de Féérune. Il a recueilli et élevé un jeune prodige prometteur aux traits elfiques, nommé Arkane, qui avait fugué. En grandissant, de l'herboristerie, ce jeune apprenti-druide s'est passionné ensuite pour l'alchimie sous toutes ses formes. Voyant dans ce domaine l'avenir du métier de druide, sa vision des choses s'est heurtée à celle de Renwood, radicalement opposée. Dans l'absolu, l'un pense que la science est l'avenir de la nature et peut contribuer à son développement ainsi qu'à sa protection contre les menaces maléfiques, l'autre pense que la science est un danger pour la nature et risque fort de l'altérer. Une fracture naitra de cette opposition et Arkane, têtu, quittera son maître afin de parcourir le monde dans une quête de savoir. Renwood attendra des années le retour de son ancien élève. Lorsque les forces du mal infesterons la forêt, il profitera du retour d'Arkane en amont pour contre-attaquer sur le flanc opposé, prenant ainsi l'ennemi en sandwich entre Arkane et lui (rejoignant le scénario d'1 contre 1). Tout en éliminant les indésirables avec l'aide de Khelben Bâton-Noir, il récupérera sur son chemin divers objets magiques, dissimulés un peu partout dans la forêt, afin de se préparer pour l'affrontement final avec son ancien élève.

Compétences 
Renwood possède les sorts et les capacités d'un druide de haut niveau. C'est un Seigneur Verdoyant (Druide 20/Seigneur Verdoyant 5) et un porteur de "magefeu", une sorte de magie pure investissant des êtres au hasard. Il arbore un tatouage magique sur l'épaule gauche lui permettant de prendre la forme de créatures (forestières ou souterraines) qui ne sont pas dans le répertoire habituel des druides. Renwood est capable de se transformer en animal/créature de très grande taille, en difficulté face à Arkane, il a inversé la situation en prenant la forme d'un grand dragon vert.

Voir aussi  
 Le personnage de Renwood servit de modèle pour le personnage du "Prophète illuminé" Medivh, qui prévient les vivants de la menace du "Fléau", dans le jeu vidéo Warcraft III sur PC.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction